As Forças Armadas de Montenegro ainda está agindo no processo de independência montenegrina desde meados de 2006.

Montenegro herdou uma forte força militar da anterior, combinada das Forças Armadas da Sérvia e Montenegro. Ele anunciou planos para reduzir o número de pessoas de cerca de 2.500. Esta força será composta exclusivamente por voluntários. A conscrição foi abolida em 30 de agosto de 2006 por decisão do presidente de Montenegro, Filip Vujanović.

É constituída pela Marinha, pela Força Aérea e pelas Forças Especiais.

Política de Montenegro